Hausarmen ist die Bedeutung von

 historisch von Bedürftigen in der Armenversorgung
 einem Weiler im Ortsteil Mahlerts der Gemeinde Hofbieber 
 einem linken Nebenbach der Nüst